LLL ist die Abkürzung für:

 L-3 Communications Corporation, ein US-amerikanisches Internetdienstleister
 Lack-Leder-Latex, Sammelbegriff in erotischen Bereichen, siehe hierzu insbesondere Sexueller Fetischismus
 La Leche Liga, eine Non-Profit-Organisation zur Förderung und Verbreitung des Stillens
 Lafer, Lichter, Lecker, eine deutsche Fernsehsendung
 Lebenslanges Lernen, ist ein Konzept, Menschen zu befähigen, eigenständig über ihre Lebensabschnitte hinweg zu lernen
 LLL-Algorithmus zur Gitterbasenreduktion, benannt nach den Mathematikern Arjen Lenstra, Hendrik Lenstra und László Lovász.
 Low-level (programming) language, englische Sammelbezeichnung für Programmiersprachen (wie zum Beispiel Assembler), die nicht als Höhere Programmiersprache gelten
 Lichtschulheim Lüneburger Land, eine ehemalige Schule
 LLL-Therapie, alternativmedizinische Behandlung mittels Laserlicht
 Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration, politische Großdemonstration zum Gedenken an Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, siehe Luxemburg-Liebknecht-Demonstration

LLL